Le xian de Zhaoyuan (肇源) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Zhaoyuan (招远) est une ville de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme